Pavelec může být:

 Marek Pavelec (* 1989) – český sólový houslista
 Ondřej Pavelec (* 1987) – bývalý český profesionální hokejový brankář
 Petr Pavelec (* 1965) – český historik
 Pavelec (sídlo) – sídlo městského typu v Rjazaňské oblasti v Ruské federaci